Oberliga 1989/90 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1989/90
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1989/90
 Fußball-Oberliga 1989/90
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1989/90
 Fußball-Oberliga Berlin 1989/90
 Fußball-Oberliga Hessen 1989/90
 Fußball-Oberliga Nord 1989/90
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1989/90
 Fußball-Oberliga Südwest 1989/90
 Fußball-Oberliga Westfalen 1989/90 
 Eishockey-Oberliga 1989/90
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1989/90
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1989/90